F16, F-16 ou F.16 peut désigner :

Automobile 
 BMW X6 (F16), deuxième génération de la BMW X6 ;
 Secma F16, un modèle du constructeur français Secma.

Domaine militaire 
 F 16, un sous-marin de la Regia Marina ;
 F-16 Fighting Falcon, un avion militaire américain construit par General Dynamics ;
 Fairey Campania F.16, un avion de reconnaissance britannique.

Informatique 
 , seizième des touches de fonction d'un clavier d'ordinateur de la marque Apple ;
 Fedora16, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire.

Médecine 
 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres